Müllerleile ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Müllerleile (* 1946), deutscher Journalist und Politiker (CDU)
 Robert Müllerleile (1903–1977), deutscher Papierfabrikant